

Patronyme 

 André Thibouville (1830- après 1910), facteur français d'instruments à vent ;
 Jean-Baptiste Thibouville (1832-1897), facteur français d'instruments à vent ;
  (1833-1902), facteur industriel français d'instruments de musique.

Toponyme 
 
 Thibouville, commune française de l'Eure.

Autres 
 Famille Thibouville, famille de facture d'instruments de musique à vent originaire de La Couture-Boussey. 
 Thibouville-Cabart, ancienne manufacture d'instruments à vent (hautbois, basson...)
 Jérôme Thibouville-Lamy (J.T.L.), marque d'instruments de musique, en particulier à cordes produits à Mirecourt

Notes et références